Le Puy ist der Name

 einer Kreuzfahrerburg im heutigen Libanon, siehe Mousaylaha

Le Puy ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
 Le Puy (Doubs) im Département Doubs
 Le Puy (Gironde) im Département Gironde
 Le Puy-en-Velay im Département Haute-Loire
 Le Puy-Notre-Dame im Département Maine-et-Loire
 Le Puy-Sainte-Réparade im Département Bouches-du-Rhône

Siehe auch:
 Bistum Le Puy-en-Velay
 Du Puy
 Puy (Begriffsklärung)